Coleshill kan syfta på:

 Coleshill, Buckinghamshire - en ort och civil parish i Buckinghamshire, England
 Coleshill, Oxfordshire - en ort och civil parish i Oxfordshire, England
 Coleshill, Warwickshire - en stad och civil parish i Warwickshire, England